obywatelka Kanady
 kanadyjka – rodzaj łodzi
 kanadyjka – rodzaj łóżka